Esistono due comuni francesi con questo nome

Aucamville – Alta Garonna
Aucamville – Tarn e Garonna